Duwet (Baki)
 Duwet (Bojong)
 Duwet (Ngawen)
 Duwet (Pakel)
 Duwet (Panarukan)
 Duwet (Pekalongan Selatan)
 Duwet (Wonosari, Gunung Kidul)
 Duwet (Wonosari, Klaten)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing